Derrick Favors (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Malachi Favors (1927-2004), musicien et compositeur américain.